Los Ailes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Ailes, delstaten Mexiko, 
 Los Ailes, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar